San Ricardo puede referirse a varios santos de la Iglesia católica:

 San Ricardo (Rey), un legendario rey inglés del s. VII —padre de los míticos Santa Walpurga, San Winibaldo y San Wilibaldo— cuya fiesta se conmemora el 7 de febrero.
 San Ricardo (Obispo de Chichester), un obispo inglés fallecido en 1253, conmemorado el 3 de abril, fecha de su defunción.
 San Ricardo de Andria, un obispo inglés de Andria, fallecido en 1196, conmemorado el 9 de junio.
 San Ricardo Gwyn, mártir galés, martirizado en 1584, canonizado en 1970. Festividad: 17 de octubre.
 San Ricardo Martin
 San Ricardo Pampuri, médico y religioso italiano fallecido en 1930 y canonizado a fines del siglo XX. Festividad: 1 de mayo.
 San Ricardo de Vaucelles
 San Ricardo Reynolds